Kostelů zasvěcených nanebevzetí Panny Marie je mnoho. Tvoří přitom jen část kostelů zasvěcených Panně Marii.

Česko 
V Česku se jedná o kostely s nejčastějším zasvěcením. Jediný okres, ve kterém není ani jeden kostel tohoto zasvěcení je okres Karviná.

Baziliky 
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Brno)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Svatá Hora)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Svatý Hostýn)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Tismice)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Velehrad)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše (Žďár nad Sázavou)

Kostely

Hlavní město Praha 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Dolní Počernice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Klánovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Modřany)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Třeboradice)

Středočeský kraj 
Okres Benešov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chocerady)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Keblov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Louňovice pod Blaníkem)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Martinice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Netvořice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Neustupov)
Okres Beroun
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bezdědice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Karlštejn)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Počaply)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Železná)
Okres Kladno
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Družec)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kladno)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Tuřany)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zlonice)
Okres Kolín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Grunta)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kbel)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Lstiboř)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Předhradí)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Veltruby)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zásmuky)
Okres Kutná Hora
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bykáň)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rašovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Starkoč)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Úžice)
Okres Mělník
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Horní Počaply)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hostín u Vojkovic)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chorušice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Lobkovice)
Okres Mladá Boleslav
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Benátky nad Jizerou)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Katusice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mladá Boleslav)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mohelnice nad Jizerou)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Solec)
Okres Nymburk
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bošín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chroustov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kostelní Lhota)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Loučeň)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Poděbrady)
Okres Praha-východ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Čelákovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Klecany)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mukařov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Stará Boleslav)
Okres Praha-západ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Černošice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kytín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Únětice)
Okres Příbram
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Borotice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chraštice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Obděnice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Sedlčany), zvaný též Církvička
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Třebsko)
Okres Rakovník
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Lišany)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Panoší Újezd)

Jihočeský kraj 
Okres České Budějovice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Dubné)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Modrá Hůrka)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Štěpánovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Trhové Sviny)
Okres Český Krumlov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kájov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rožmitál na Šumavě)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vyšší Brod)
Okres Jindřichův Hradec
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chlum u Třeboně)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jindřichův Hradec)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nová Včelnice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rancířov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Slavonice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Staré Město pod Landštejnem)
Okres Písek
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kostelec nad Vltavou)
Okres Prachatice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Netolice)
Okres Strakonice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bavorov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Blatná)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jinín)
Okres Tábor
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bechyně)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Budislav)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Dobronice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Drahov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hroby)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Klokoty) – klášterní
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mladá Vožice)

Plzeňský kraj 
Okres Domažlice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hostouň)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Poběžovice)
Okres Klatovy
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Myslív)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nezamyslice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Němčice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Sušice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Týnec)
Okres Plzeň-jih
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Klášter)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Přeštice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Seč)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Těnovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bukovec)
Okres Plzeň-město
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Plzeň)
Okres Plzeň-sever
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Březí)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Plasy)
Okres Rokycany
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Osek, okres Rokycany)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zvíkovec)
Okres Tachov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bezdružice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kšice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Planá)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Staré Sedlo)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Stříbro)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Tachov)

Karlovarský kraj 
Okres Cheb
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mariánské Lázně)
Okres Karlovy Vary
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kozlov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Svatobor) – zřícenina
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Velichov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Žalmanov)
Okres Sokolov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bublava)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kynšperk nad Ohří)

Ústecký kraj 
Okres Děčín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Arnoltice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Doubice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vilémov)
Okres Chomutov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chomutov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mašťov)
Okres Litoměřice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Cínovec)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Charvatce)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chotěšov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Konojedy)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Liběšice)
Okres Louny
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Dolní Ročov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Libořice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Opočno)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Postoloprty)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Přibenice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Strojetice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vrbno nad Lesy)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Žatec)
Okres Most
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Horní Jiřetín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Most)
Okres Teplice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Krupka)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Osek, okres Teplice)
Okres Ústí nad Labem
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Církvice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Krásný Les)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ústí nad Labem)

Liberecký kraj 
Okres Česká Lípa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nový Bor)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Okna)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Pavlovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Slunečná)
Okres Jablonec nad Nisou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Desná)
Okres Liberec
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nová Ves)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Raspenava)
Okres Semily
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vyskeř)

Královéhradecký kraj 
Okres Hradec Králové
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hradec Králové)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Krňovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Libčany)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Neděliště)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nechanice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Osice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Petrovice)
Okres Jičín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bystřice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kostelec)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nová Paka)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Osek, okres Jičín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Slatiny)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Velešice)
Okres Náchod
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Česká Skalice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Police nad Metují)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Velká Jesenice)
Okres Rychnov nad Kněžnou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Lukavice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Neratov v Orlických horách)
Okres Trutnov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bernartice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Horní Maršov)
Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Horní Maršov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chotěborky)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kohoutov)

Pardubický kraj 
Okres Chrudim
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chrudim)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Skuteč)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vejvanovice)
Okres Pardubice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Uhersko)
Okres Svitavy
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jevíčko)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Moravská Třebová)
Okres Ústí nad Orlicí
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hemže)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Letohrad)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Šedivec)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ústí nad Orlicí)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vraclav)

Kraj Vysočina 
Okres Havlíčkův Brod
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Číhošť)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Habry)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Havlíčkův Brod)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Skála)
Okres Jihlava
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jihlava)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Polná)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Puklice)
Okres Pelhřimov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chvojnov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nový Rychnov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ústrašín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vojslavice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zhoř)
Okres Třebíč
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Březník)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Martínkov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rouchovany)
Okres Žďár nad Sázavou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Netín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nové Město na Moravě)

Jihomoravský kraj 
Okres Blansko
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bukovinka)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Sebranice)
Okres Brno-město
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Brno-město)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Brno-Zábrdovice)
Okres Brno-venkov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Blučina)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Černvír)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ivančice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Pozořice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Předklášteří)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Předklášteří, novogotický)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Svatoslav)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Šlapanice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Troubsko)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Unkovice)
Okres Břeclav
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Borkovany)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Diváky)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valtice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Velké Pavlovice)
Okres Hodonín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Blatnička)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mikulčice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Strážnice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vlkoš)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ždánice)
Okres Vyškov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bohdalice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bučovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Křižanovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rychtářov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vyškov)
Okres Znojmo
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bohutice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hevlín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jamolice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Milíčovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Olbramkostel)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Oleksovice)
Rotunda Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Stálky)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Tasovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vranov nad Dyjí)

Olomoucký kraj 
Okres Jeseník
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jeseník)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zlaté Hory)
Okres Olomouc
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hnojice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Cholina)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Moravský Beroun)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nové Valteřice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Renoty)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Slatinice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Uničov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Velký Týnec)
Okres Prostějov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kralice na Hané)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Laškov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mostkovice)
Okres Přerov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Horní Moštěnice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kojetín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kokory)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Potštát)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Soběchleby)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Stará Ves)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Týn nad Bečvou)
Okres Šumperk
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jakubovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Malá Morava)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rapotín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Svébohov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Štíty)

Moravskoslezský kraj 
Okres Bruntál
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Brantice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bruntál)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jelení)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Liptaň)
Okres Frýdek-Místek
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bukovec, okres Frýdek-Místek)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Fryčovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hnojník)
Okres Nový Jičín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jerlochovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jeseník nad Odrou)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nový Jičín)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Slatina)
Okres Opava
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Budišov nad Budišovkou)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hrabyně)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Sádek)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vítkov)
Okres Ostrava-město
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ostrava-Michálkovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ostrava-Třebovice)

Zlínský kraj 
Okres Kroměříž
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Holešov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kroměříž)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kvasice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Střílky)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Záhlinice)
Okres Uherské Hradiště
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Březolupy)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jankovice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mařatice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Uherský Brod)
Okres Vsetín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašská Bystřice)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Valašské Meziříčí)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vsetín)
Okres Zlín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nedašov)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Spytihněv)

Spoluzasvěceno 
Nanebevzetí Panny Marie je i spoluzasvěceno:
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svaté Maří Magdaleny (Chlum Svaté Maří)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje (Kyjov)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele (Kutná Hora-Sedlec)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Nepomuckého (Kvasice)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého (Praha-Karlov)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Ondřeje (Staré Hobzí)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava (Kralupy nad Vltavou)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava (Znojmo)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolfganga a svatého Benedikta (Kladruby)
 Kostel svatého Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie (Doksy)
 Kostel svatého Gotharda a Nanebevzetí Panny Marie (Budišov)
 Kostel Povýšení svatého Kříže či Nanebevzetí Panny Marie (Kobylé)

Zaniklé kostely 
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Most, kapucínský) – zbořen v 70. letech 20. století kvůli těžbě uhlí
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nová Ves, okres Chomutov) – odstřelen roku 1967
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Přísečnice) – zbořen před rokem 1974 kvůli výstavbě vodní nádrže Přísečnice
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Svébořice)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Židovice)

Slovensko 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Banská Bystrica)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Banská Štiavnica)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bratislava)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bratislava-Staré Mesto)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Brezno)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Detva)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Dolné Orešany)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Gelnica)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hankovce)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Hladovka)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Humenné)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chynorany)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kláštor pod Znievom)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Košice)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ľubica)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Lúčka) (okres Svidník)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Ľutina)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nitra)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Papín)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Pezinok)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Podolínec)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Prievidza)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rožňava)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Sečovce)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Sládkovičovo)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Spišská Nová Ves)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Spišská Stará Ves)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Stará Turá)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Staré)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Šaca)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Šandal)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Topoľčany)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Trnava)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Turzovka)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Veľké Orvište)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vranov nad Topľou)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zákamenné)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zázrivá)

Další země 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Targoviště)

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Paříž)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Buttes Chaumont

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Cavalese)
 Kolegiátní kostel Nanebevzetí Panny Marie (San Gimignano)

 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Aglona)

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Dießen am Ammersee) – v Bavorsku
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Leutersdorf) – v Sasku
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Schirgiswalde) – v Sasku

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Gliwice)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Hnězdno)
 Konkatedrální bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Kolobřeh)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Krakov)

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Monte)

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bad Sauerbrunn)
 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Straning)
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Sekava)

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie na ostrově na Bledském jezeře

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bučač)

Související články 
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 Kostel Panny Marie
 Nanebevzetí Panny Marie

Externí odkazy